Legat kan henvise til flere artikler:
 Legat (udsending) – en udsending fra en myndighed
 Legat (kapital) – en pengegave uddelt af f.eks. en fond
 Fond (institution) – en selvejende institution, også kaldet en fond, et legat eller en stiftelse

Se også 
:Kategori:Legater